

Tabela końcowa 2004/2005 

Król strzelców: Marek Mintál 24 gole

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Niemczech
2005 w Niemczech